Влади́мир Лоба́нов:
 Лобанов, Владимир Васильевич (1907—1993) — советский государственный и партийный деятель.
 Лобанов, Владимир Григорьевич (род. 1950) — ректор Кубанского государственного технологического университета.
 Лобанов, Владимир Владимирович (род. 1953) — советский конькобежец, призёр Олимпийских игр.